Anatolij Anatoljevič Semjonov (), ruski hokejist, * 5. marec 1962, Moskva, Sovjetska zveza.

Semjonov je v sovjetski ligi igral za klub Dinamo Moskva, skupno je na 375-ih prvenstvenih tekmah dosegel 154 golov, v drugem delu kariere pa je igral za NHL klube Edmonton Oilers, Tampa Bay Lightning, Vancouver Canucks, Anaheim Ducks, Philadelphia Flyers in Buffalo Sabres. Za sovjetsko reprezentanco je nastopil na enih Olimpijskih igrah, na katerih je osvojil zlato medaljo, in enem Svetovnem prvenstvu, na katerih je osvojil srebrno medaljo. Za reprezentanco je nastopil na 120-ih tekmah, na katerih je dosegel 33 golov.

Pregled kariere 

|-
| Dinamo Moskva
| Sovjetska liga
| 79/80
|
| 7
| 3
| 0
| 3
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 81
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dinamo Moskva
| Sovjetska liga
| 80/81
|
|
| 18
| 14
| 32
|
| 18
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dinamo Moskva
| Sovjetska liga
| 81/82
|
|
| 12
| 14
| 26
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dinamo Moskva
| Sovjetska liga
| 82/83
|
| 44
| 22
| 18
| 40
|
| 26
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dinamo Moskva
| Sovjetska liga
| 83/84
|
| 41
| 11
| 5
| 16
|
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Kanadski pokal
| 84
|
|
| 3
| 1
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dinamo Moskva
| Sovjetska liga
| 84/85
|
| 30
| 17
| 12
| 29
|
| 32
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dinamo Moskva
| Sovjetska liga
| 85/86
|
| 32
| 18
| 17
| 35
|
| 19
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dinamo Moskva
| Sovjetska liga
| 86/87
|
| 40
| 15
| 29
| 44
|
| 32
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 87
|
| 10
| 2
| 1
| 3
|
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Kanadski pokal
| 87
|
| 9
| 2
| 5
| 7
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dinamo Moskva
| Sovjetska liga
| 87/88
|
| 32
| 17
| 8
| 25
|
| 22
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Olimpijske igre
| 88
|
| 8
| 2
| 4
| 6
| +5
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dinamo Moskva
| Sovjetska liga
| 88/89
|
| 31
| 9
| 12
| 21
|
| 24
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dinamo Moskva
| Sovjetska liga
| 89/90
|
| 48
| 13
| 20
| 33
|
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Edmonton Oilers
| NHL
| 89/90
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|-
| Edmonton Oilers
| NHL
| 90/91
|
| 57
| 15
| 16
| 31
|
| 26
|
| 12
| 5
| 5
| 10
|
| 6
|-
| Edmonton Oilers
| NHL
| 91/92
|
| 59
| 20
| 22
| 42
|
| 16
|
| 8
| 1
| 1
| 2
|
| 6
|-
| Tampa Bay Lightning
| NHL
| 92/93
|
| 13
| 2
| 3
| 5
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Vancouver Canucks
| NHL
| 92/93
|
| 62
| 10
| 34
| 44
|
| 28
|
| 12
| 1
| 3
| 4
|
| 0
|-
| Anaheim Ducks
| NHL
| 93/94
|
| 49
| 11
| 19
| 30
|
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Anaheim Ducks
| NHL
| 94/95
|
| 15
| 3
| 4
| 7
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Philadelphia Flyers
| NHL
| 94/95
|
| 26
| 1
| 2
| 3
|
| 6
|
| 15
| 2
| 4
| 6
|
| 0
|-
| Philadelphia Flyers
| NHL
| 95/96
|
| 44
| 3
| 13
| 16
|
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Anaheim Ducks
| NHL
| 95/96
|
| 12
| 1
| 9
| 10
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Buffalo Sabres
| NHL
| 96/97
|
| 25
| 2
| 4
| 6
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 694
| bgcolor="#7FFF00" | 232
| bgcolor="#7FFF00" | 286
| bgcolor="#7FFF00" | 518
| bgcolor="#7FFF00" | +5
| bgcolor="#7FFF00" | 349
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 49
| bgcolor="#7FFF00" | 9
| bgcolor="#7FFF00" | 13
| bgcolor="#7FFF00" | 22
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 12
|}

Glej tudi 
Seznam ruskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 
 

Živeči ljudje
Ruski hokejski centralni napadalci
Olimpijski tekmovalci za Sovjetsko zvezo
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1988
Prejemniki zlatih olimpijskih medalj za Sovjetsko zvezo
Sovjetski hokejski reprezentanti
Izbrani na naboru lige NHL (Edmonton Oilers)
Izbrani na naboru lige NHL leta 1989
Hokejisti Dinamo Moskva
Hokejisti Edmonton Oilers
Hokejisti Tampa Bay Lightning
Hokejisti Vancouver Canucks
Hokejisti Anaheim Ducks
Hokejisti Philadelphia Flyers
Hokejisti Buffalo Sabres
Nosilci reda simbola časti